Die Heineken Open 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 13. Januar 2001 in Auckland stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Sydney das Adidas International gespielt, welches genau wie das Turnier in Auckland zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Schwede Magnus Norman, der in diesem Jahr nicht beim Turnier antrat. Stattdessen gewann der an zwei gesetzte Slowake Dominik Hrbatý das Finale gegen den ungesetzten Spanier Francisco Clavet. Damit gewann Hrbatý den ersten Titel der Saison sowie den dritten Titel seiner Karriere.
Im Doppel spielten die Sieger des Vorjahres, Ellis Ferreira und Rick Leach, nicht erneut das Turnier. Die Setzlistenersten David Adams und Martín Alberto García konnten das Finale erreichen, verloren dort aber gegen die ungesetzten Marius Barnard und Jim Thomas. das Turnier ohne Satzverlust gewannen. Zusammen gewannen sie ihren einzigen Titel. Es war Barnards sechster und letzter Doppelerfolg, für Thomas war es der erste Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 350.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 375.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Auckland